Флаг муниципального образования Шаблыкинский райо́н Орловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 августа 2011 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вдоль верхнего и нижнего краёв которого — зелёные полосы, ограниченные контурами чередующихся дубов и елей (максимальная ширина каждой из полос — 1/4, а ширина нижней полосы без выступов в виде деревьев — 1/15 ширины полотнища). В середине полотнища на белом фоне — изображение красной косули с золотыми рогами, глазами и копытами».

Символика 
Флаг муниципального образования Шаблыкинский район Орловской области составлен на основе герба Шаблыкинского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Территория Шаблыкинского района многократно изрезана долинами рек, озёр, оврагами, балками. В районе преобладают хвойные и лиственные леса, изобилующие грибами и целебными травами. Широк мир животных — лось, кабан, косуля и многие другие. Всё это издавна способствовало развитию охотничьего промысла. В настоящее время в районе существует два охотхозяйства. Прелесть охотничьего ремесла познали многие жившие в районе деятели русской литературы: писатель и поэт И. С. Тургенев, философ и публицист И. В. Киреевский и их многочисленные гости, среди которых можно упомянуть Л. Н. Толстого, Р. К. Жуковского и др.

Флаг Шаблыкинского района своими символами раскрывает красоту этих мест. Чередующиеся ёлки и дубы символизируют флору Среднерусской возвышенности, а косуля — его фауну. Символика дерева — величие, стойкость, возрождение. Символика косули — стремительность, скорость, неожиданность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания